Тикопиа — остров в составе Соломоновых Островов.
 Тикопиа —  язык, распространённый на одноименном острове.
 Тикопиа — народ, проживающий на одноименном острове.